Pignonesi – abitanti di Pignona
Pignonesi – abitanti di Pignone (Italia)